Krasny Lutsch (russisch ) ist der Name folgender Orte in der Russland:
 Krasny Lutsch (Pskow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pskow

 Krasny Lutsch (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Krasny Lutsch (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Krasny Lutsch (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Krasny Lutsch (Lipezk, Dankow), Siedlung im Rajon Dankow der Oblast Lipezk
 Krasny Lutsch (Lipezk, Dolgorukowo), Siedlung im Rajon Dolgorukowo der Oblast Lipezk
 Krasny Lutsch (Lipezk, Grjasi), Siedlung im Rajon Grjasi der Oblast Lipezk
 Krasny Lutsch (Lipezk, Wolowo), Siedlung im Rajon Wolowo der Oblast Lipezk
 Krasny Lutsch (Nischni Nowgorod), Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Krasny Lutsch (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Krasny Lutsch (Orjol), Siedlung in der Oblast Orjol
 Krasny Lutsch (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Krasny Lutsch (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow
 Krasny Lutsch (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

Siehe auch:
 Krasnyj Lutsch (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung